Отщеп:
 Отщеп — в археологии, осколки камня, отбитые человеком каменного века.
 Отщеп — в деревообработке, один из дефектов ствола.